Гребельки — название населённых пунктов:

Россия 
 Гребельки — посёлок в Злынковском районе Брянской области.

Украина 
 Гребельки — село в Броварском районе Киевской области.